L'École des métiers de Fribourg (EMF) est une école professionnelle située à Fribourg, en Suisse.

Sa première classe a officiellement ouvert le .

Le bâtiment actuel de l'EMF a été créé en 2011.

Composantes 
L'École des Métiers de Fribourg ouvre les portes de professions parmi les plus recherchées des futurs élèves et des entreprises et du canton :
 informatique (département emf-informatique)
 électronique, automatique et polymécanique (département emf-industrie)
 Conception multimédia (département eikon EMF, anciennement École de multimédia et d'Art de Fribourg)
 La section eikon ne fait plus partie de l'école des métiers depuis l'année 2015.

Buts 
Le but de l'EMF est de permettre aux jeunes d'acquérir des apprentissages initiaux, des savoir-faire concrets ainsi qu'une maturité professionnelle avant la poursuite de leur parcours dans l'économie ou des études supérieures.

Après quatre ans de formation, les étudiants sont récompensés par un CFC qui leur permet d'aller à l'école d'ingénieurs ou de commencer à travailler dans une entreprise.

Références 

Enseignement dans le canton de Fribourg
École professionnelle en Suisse
Fribourg (Suisse)